Чая:

Люди 
 Чая, Анджей (род. 1963) — польский религиозный деятель, Опольский епископ (с 2009).
 Чая, Артур (род. 1994) — польский спортсмен (спидвей), член сборной Польши.
 Чая, Веслав (род. 1952) — польский волейболист, чемпион мира, призёр чемпионатов Европы.
 Чая, Герард (1940—2021) — польский политик, сенатор.
 Чая, Герберт (1914—1997) — немецкий политик, депутат Бундестага (1953—1990).
 Чая, Дариуш (род. 1961) — польский культуролог и антрополог, лауреат премии Нике (2019)
 Чая, Доминик (род. 1995) — польский спортсмен (академическая гребля), вице-чемпион мира и Европы.
 Чая, Збигнев (род. 1958) — польский каякист, чемпион мира.
 Чая, Зофья (род. 1935) — польский политик, посол на Сейм.
 Чая, Кристина (род. 1947) — польский химик, профессор, ректор Опольского университета (2008—2012).
 Чая-Загер, Кристофер (род. 1941) — американский пианист.
 Чая, Манфред (род. 1925) — немецкий (ГДР) футболист.
 Чая, Марио (род. 1975) — немецкий политик, генеральный секретарь ХДС (с 22 января 2022 года), депутат Бундестага (с 2021).
 Чая, Мечислав (1903—1958) — польский биолог, профессор ветеринарии, член-корреспондент Польской Академии Наук, зам. министра сельского хозяйства (1952—1958).
 Чая, Пётр (род. 1944) — польский футболист, игрок сборной Польши.
 Чая, Рихард (1905—1978) — немецкий шахматист и шахматный функционер.
 Чая, Роман (род. 1960) — польский историк-медиевист, профессор.
 Чая, Себастьян (род. 1983) — немецкий политик (СвДП), заместитель бундес-председателя СвДП.
 Чая-Пах, Эльжбета (1913—1998) — польская легкоатлетка, чемпионка Польши.
 Чая, Юстус (род. 1998) — немецкий киноактёр.
 Чая, Якуб (род. 1980) — польский легкоатлет, участник Олимпийских игр (2004).
 Чая, Ян (род. 1945) — польский юрист, профессор юриспруденции, посол на Сейм.
 Чая, Яцек (род. 1963) — польский юрист, зам. министра юстиции (2007—2011).

 Шмидт-Чая, Беттина (род. 1960) — немецкий историк и архивист.

География 
 Чая — река в Бурятии и Иркутской области, правый приток Лены.
 Чая — река в южной Болгарии, правый приток Марицы.
 Чая — река в Томской области, левый приток Оби.
 Чая — прежнее название села Желябовка в Крыму.
 Чая — китайское название тибетского уезда Джагъяб.